est l'adaptation anglaise de Que reste-t-il de nos amours ? de Charles Trenet. Elle a été interprétée par : 
Barbra Streisand
Frank Sinatra
Sam Cooke
Rod Stewart
Keely Smith
Jermaine Jackson
Rosemary Clooney 
Harry Connick Jr 

I Wish You Love est une chanson de Dean Martin.
I Wish You Love est une chanson de Michael Bublé.
I Wish You Love est une chanson de Natalie Cole.
I Wish You Love est une chanson de The Temptations.

Autres 
 I Wish You Love, film canadien de Svetlana Koseniv sorti en 2015.